Krystyna Guzik, z domu Pałka (ur. 16 sierpnia 1983 w Zakopanem) – polska biathlonistka, wicemistrzyni świata.

Kariera 
W wieku 14 lat rozpoczęła trenować biathlon jako uczennica Szkoły Podstawowej w Czerwiennem, będąc wówczas zawodniczką miejscowego UKS. Od roku 2003 regularnie reprezentuje Polskę na zawodach międzynarodowych.

Pierwsze sukcesy osiągnęła w 2004 roku, kiedy podczas mistrzostw Europy juniorów w Mińsku zdobyła srebrny medal w sprincie i złoty w biegu pościgowym. W tym samym roku była też między innymi czwarta w sprincie i piąta w biegu pościgowym na mistrzostwach świata juniorów w Haute Maurienne.

W Pucharze Świata zadebiutowała 4 grudnia 2003 roku w Kontiolahti, gdzie zajęła 71. miejsce w sprincie. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła 15 grudnia 2005 roku w Osrblie, zajmując 26. miejsce w biegu indywidualnym. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanęła 10 lutego 2013 roku w Novym Měscie, kończąc rywalizację w biegu pościgowym na drugiej pozycji. W kolejnych startach jeszcze trzy razy znalazła się w czołowej trójce: 8 grudnia 2013 roku w Hochfilzen była trzecia w biegu pościgowym, 5 lutego 2016 roku w Canmore była druga w sprincie, a 11 lutego 2016 roku w Presque Isle zajęła w tej konkurencji trzecie miejsce. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2015/2016, kiedy zajęła 10. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Na mistrzostwach świata w Novym Měscie w 2013 roku wywalczyła srebrny medal w biegu pościgowym. Rozdzieliła tam na podium Norweżkę Torę Berger i Ołenę Pidhruszną z Ukrainy. Jest to drugi w historii medal mistrzostw świata dla polskiego kobiecego biathlonu (po brązie w biegu drużynowym w 1993), a pierwszy w konkurencji indywidualnej. Blisko kolejnego medalu była podczas rozgrywanych rok później mistrzostw świata w Oslo, gdzie razem z Magdaleną Gwizdoń, Moniką Hojnisz i Weroniką Nowakowską zajęła czwarte miejsce w sztafecie. Była też między innym piąta w sprincie na mistrzostwach świata w Kontiolahti w 2015 roku. Ponadto w 2017 roku wraz z mężem Grzegorzem zdobyła brązowy medal w pojedynczej sztafecie mieszanej podczas mistrzostw Europy w Dusznikach-Zdroju. 

W 2006 roku wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w Turynie, zajmując między innyni piąte miejsce w biegu indywidualnym i siódme w sztafecie. Na igrzyskach w Vancouver w 2010 roku plasowała się w drugiej i trzeciej dziesiątce. Podczas rozgrywanych cztery lata później igrzysk olimpijskich w Soczi najlepsze wyniki osiągnęła w biegu indywidualnym i szafecie, kończąc te konkurencje na dziesiątej pozycji. Brała też udział w igrzyskach w Pjongczangu w 2018 roku, zajmując 52. miejsce w biegu indywidualnym, 28. w sprincie, 36. w biegu pościgowym oraz siódme w sztafecie.

Trzykrotna medalistka zimowych igrzysk wojskowych w Dolinie Aosty w 2010 roku (dwukrotnie złoto w sprincie 7,5 km: indywidualnie i drużynowo oraz brąz w drużynowym biegu patrolowym na 15 km).

Życie prywatne 
Jest oficerem Sił Zbrojnych RP w stopniu podporucznika.

Krystyna Guzik mieszka we wsi Czerwienne, jest studentką studiów III stopnia AWF im. J. Kukuczki w Katowicach i członkinią przyuczelnianego AZS-AWF Katowice. Zna trzy języki obce: rosyjski, niemiecki i angielski. 

5 lipca 2014 poślubiła biathlonistę Grzegorza Guzika i od tej pory używa nazwiska Guzik.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Mistrzostwa Polski

Odznaczenia 
 Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju” – 2013

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Polskie biathlonistki
Polscy biathloniści na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Turyn 2006)
Polscy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Polscy olimpijczycy (Soczi 2014)
Polscy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
Podporucznicy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Kobiety – żołnierze Wojska Polskiego
Odznaczeni Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Biathloniści AZS-AWF Katowice
Urodzeni w 1983